Хумэньский договор () — соглашение между Китаем и Британской империей, заключенное в 1843 году как дополнение к Нанкинскому договору. Соглашение гарантировало Британии привилегии для торговли в Китае и экстерриториальность для британцев, проживающих в «пяти свободных портах».

Предыстория 
Для того, чтобы завершить Первую опиумную войну, в 1842 году уполномоченный императора  и баронет Генри Поттинджер заключили Нанкинский договор на борту британского военного корабля HMS Cornwallis в Нанкине от имени Британской империи и империи Цин. Это соглашение стало первым из «неравных договоров», которые Китай заключал с западными странами.

Условия 
Уже во время переговоров в Нанкине Китай и Британия договорились, что заключат дополнение к Нанкинскому договору, а 22 июля 1843 года в городе Гуанчжоу они согласовали «Общие правила торговли между Великобританией и Китаем». Эти правила были включены в «Хумэньский договор», который Циин и Поттинджер заключили на борту корабля Cornwallis в протоке Хумэнь () 3 октября 1843 года.

В договоре были детально прописаны условия торговли между Великобританией и Китаем, по которым британцы могли проживать в пяти открытых для торговли портах — Шанхае, Нинбо, Сямынь, Фучжоу и Гуанчжоу. Хотя британцы получили разрешение на покупку недвижимости в этих портах и проживание там вместе с семьями, они не могли путешествовать по Китаю.

Договор также гарантировал экстерриториальность британским гражданам и режим наибольшего благоприятствования в торговле для Великобритании.

Наследие 
В Китае договор широко считается империалистическим и положившим путь покорению Китая западными империалистами. Договор утвердил «открытие» Китая внешней торговле после Первой опиумной войны и позволил британцам жить в частях Китая, которые ранее не были доступны иностранцам. В 1845 году местные чиновники империи Цин и британские чиновники ввели в силу регуляции по земле в Шанхае, которые положили начало основанию Шанхайского международного сеттльмента. Похожие договора были заключены для других договорных портов, что создало социальный разрыв между европейцами и китайцами в городах.

См. также 
 Опиумные войны

Литература 

 Fairbank, John King. Trade and Diplomacy on the China Coast: The Opening of the Treaty Ports, 1842—1854. 2 vols. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1953.
 Hertslet, Edward, ed. Treaties, &C., between Great Britain and China; and between China and Foreign Powers; Orders in Council, Rules, Regulations, Acts of Parliament, Decrees, and Notifications Affecting British Interests in China, in Force on the 1st January, 1896. 2 vols. London: Homson, 1896.

Международные договоры Китая
Международные договоры Великобритании
Неравноправные договоры
Первая Опиумная война
1843 год в Китае
Международные договоры XIX века
Октябрь 1843 года
Британско-китайские отношения